Dominis ist der Familienname folgender Personen:
 John Dominis (1921–2013), US-amerikanischer Dokumentarfotograf, Kriegsberichterstatter und Fotojournalist
 John Owen Dominis (1832–1891), amerikanischer Staatsmann
 Markantun de Dominis (1560–1624), kroatischer Bischof von Senj und Erzbischof von Split